Пиједра Гача има више значења:

 Пиједра Гача (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пиједра Гача, Аројо дел Саусе (Сан Педро Тавиче), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра Гача (Рио Бланко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику